Иван Игнатьевич Рыба́лко (25 мая 1925, д. Надеждино, Башкирская АССР — 26 апреля 2000, Уфа) — пулемётчик 1-го механизированного стрелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта, полковник, Герой Советского Союза.

Биография 
Иван Игнатьевич Рыбалко родился в деревне Надеждино в крестьянской семье.

Русский. Окончил 7 классов. В 1942—1943 годах работал учеником токаря в Куюргазинской геологоразведывательной партии, рабочим совхоза № 2 стройтреста № 3.

В Красную Армию призван в феврале 1943 года Уфимским райвоенкоматом Башкирской АССР и в этом же году ушёл на фронт.

Рядовой Рыбалко И. И. отличился 22 сентября 1943 года в боях по форсированию реки Днепр и в бою за село Зарубинцы Черкасской области Украины.

В 1944 году Иван Игнатьевич окончил курсы младших лейтенантов. В 1946 году был демобилизован.

В 1950 году он окончил Башкирский кооперативный техникум. В 1951 году И. И. Рыбалко вновь призван в Советскую Армию, работал начальником 4-го отделения Уфимского объединённого райвоенкомата.

Член КПСС с 1952 года. С 1973 года полковник И. И. Рыбалко — в запасе, а затем в отставке.

Скончался 26 апреля 2000 года в Уфе.

Подвиг 
«Пулемётчик 1-го механизированного стрелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) рядовой Рыбалко И. И. в ночь с 21 на 22 сентября 1943 г. в числе первых форсировал реку Днепр и в бою за село Зарубинцы Черкасской области Украины огнём своего пулемёта уничтожил до 20 солдат противника, поддерживая наступление роты. В результате рота с малыми потерями овладела восточной окраиной села».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество рядовому Рыбалко Ивану Игнатьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2031).

Память 
В октябре 2008 года в Демском районе города Уфы, в сквере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, установлен бюст Героя Советского Союза Ивана Рыбалко, работы скульптора Халита Галиуллина.

В Дёмском районе, в здании школы № 113, в которой учился герой, 5 мая 2017 года установлен бюст Героя Советского Союза Ивана Рыбалко.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (17.11.1943);
 орден Ленина (17.11.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985);
 медаль «За отвагу» (01.10.1943);
 медали.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — Т. 5: П-С. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.

Ссылки 
 

Участники битвы за Днепр